Тэн — многозначное слово и аббревиатура, может иметь следующие значения:
 Тэн — представитель военно-служилой знати в поздний англосаксонский период истории Британии (VIII—середина XI века).
 Тэн — химическое взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат, пентрит.
 ТЭН — многозначная аббревиатура.

Антропоним 
 Тэн — китайская фамилия.
 Тен — русский фононим конца XIX — начала XX веков групп не родственных корейских фамилий 정, 전, 종, 천 (鄭, 程, 丁, 全, 田, 鋑, 鐘, 千, 天).
 Тэн, Евгения Александровна (род. 1926) — советская актриса кино.
 Тэн, Ипполит (; 1828—1893) — французский философ, эстетик, писатель.
 Мика Тэн (Mika Tan, род. 1977) — американская фетиш-модель и порноактриса.
 Тищенко, Николай Иванович (псевдоним Тэн, Тен, Ten; 1906 — после 1990) — график, карикатурист.

См. также 
 Тен